KS Stal Grudziądz – polski wielosekcyjny klub sportowy założony w 1948 roku w Grudziądzu. Obecnie ma pięć sekcji: piłki nożnej mężczyzn (seniorzy grający w Klasa okręgowa, grupa: kujawsko-pomorska I, rezerwy występujące w Klasie B, grupa Toruń II oraz juniorzy młodsi, trampkarze i orlicy) oraz siatkówki.

Nazwy 

 Stal Mniszek Grudziądz (1948-1960)
 Miejsko-Zakładowy Klub Sportowy Stal Grudziądz (1960-1990)
 Klub Sportowy Stal Grudziądz (Aktualna nazwa od 1990)

Sezon po sezonie

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Stali
 Stal Grudziądz na 90minut.pl

Kluby piłkarskie w województwie kujawsko-pomorskim
Kluby sportowe w Grudziądzu